Collerettesi – abitanti di Colleretto Castelnuovo
Collerettesi – abitanti di Colleretto Giacosa